Бургіньо́н-су-Кусі́, Бурґіньон-су-Кусі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ам'єна, 34 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бургіньон-су-Кусі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бургіньон-су-Кусі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена